Gudorf ist der Familienname folgender Personen:

 Alicia-Sophie Gudorf (* 2001), deutsche Fußballspielerin
 Christine Gudorf (* 1949), US-amerikanische römisch-katholische Theologin